Mecz o Puchar Interkontynentalny 2001 został rozegrany 27 listopada 2001 na Stadionie Olimpijskim w Tokio pomiędzy Bayernem Monachium, zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 2000/01 oraz Boca Juniors, triumfatorem Copa Libertadores 2001. Bayern wygrał mecz po dogrywce 1:0.

Szczegóły meczu

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (2000/2001)
 Copa Libertadores 2001

Bibliografia 
 RSSSF

2001 w piłce nożnej
Puchar Interkontynentalny w piłce nożnej